De volgende plaatsen in Indonesië:
Canggu (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
Canggu (Batu Brak), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
Canggu (Kuta Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Badung op het eiland Bali
Canggu (Jetis), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
Canggu (Badas), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java 
Canggu (Kalianda), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung